Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1961 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Carter Reitano et Margaret Smith Court battent Mary Bevis Hawton et Jan Lehane en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
12 équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Mary Carter Reitano Margaret Smith Court||align=center|Victoire|| Mary Bevis Hawton Jan Lehane (2)
|-
|2|| Mary Bevis Hawton Jan Lehane||align=center|Finale'''|| Mary Carter Reitano Margaret Smith Court (1)
|-
|3|| Lesley Turner Noelene Turner||align=center|1/4 de finale|| Robyn Ebbern Madonna Schacht
|-
|4|| Lorraine Coghlan Judy Tegart||align=center|1/2 finale|| Mary Carter Reitano Margaret Smith Court (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1961
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1961
Sport en janvier 1961